Zeelberg (Horst aan de Maas), een buurtschap in het Limburgse Horst aan de Maas.
 Zeelberg (Bergen), een buurtschap in het Limburgse Bergen
 Zeelberg (Noord-Brabant), een buurtschap in Valkenwaard